Kilifarevo kan syfta på:

Bulgarien 

 Belitsa (vattendrag i Bulgarien, Veliko Tarnovo), 
 Kilifarevo (distrikt), Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo,